Argentine puede referirse a:

Lugares
Argentina, en varios idiomas.
Argentine, población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Saboya, distrito de Saint-Jean-de-Maurienne y cantón de Aiguebelle.
Argentine (Míchigan), lugar designado por el censo en el condado de Genesee, estado estadounidense de Míchigan.
Estación de Argentine, una estación de la línea 1 del metro de París.
Islas Argentina o islas Argentine, un grupo de pequeñas islas en la Antártida.
Municipio de Argentine (condado de Fall River, Dakota del Sur), Estados Unidos.
Municipio de Argentine (condado de Genesee, Míchigan), Estados Unidos.

Movimientos de lucha libre profesional
Argentine backbreaker rack 
Argentine facebuster
Argentine neckbreaker
Argentine powerbomb